Le terme Orthros peut désigner :
 le service de l'orthros, ou matines dans le culte des Églises de rite byzantin ;
 un chien bicéphale de la mythologie grecque, appelé aussi Orthos.